

Personnage historique
Jeanne Mance (1606-1673) a participé à la fondation de Montréal et du Canada.

Prénom
Jeanne-Mance Delisle (1939-) est une auteure dramatique, romancière et scénariste québécoise.

Urbanisme
La rue Jeanne-Mance à Montréal est une voie d'orientation nord-sud à l'est de l'avenue du Parc. 
Le parc Jeanne-Mance est un parc urbain de Montréal.

Circonscription électorale
Jeanne-Mance est une ancienne circonscription provinciale du Québec.
Jeanne-Mance—Viger est une circonscription électorale provinciale du Québec.
Montréal—Jeanne-Mance est un ancien district électoral provincial du Québec.
District Ghetto McGill

Institution
 L'École Secondaire Jeanne-Mance est un établissement scolaire publique de niveau secondaire situé à Drummondville.